Pytheas ist ein Einschlagkrater auf der nordwestlichen Mondvorderseite in der Ebene des Mare Imbrium, südlich von Lambert und südöstlich von Euler.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem griechischen Geografen Pytheas offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Pytheas auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)